Adanac, l'inverse de Canada, peut faire référence à :

Toponyme 
 , communauté du canton de Carling, en Ontario ;
 , hameau de la Saskatchewan ;
 Le cimetière militaire Adanac, cimetière de la Première Guerre mondiale à Miraumont, commune française de la Somme.

Sports 
 , équipe de crosse de la Colombie-Britannique.

Voir aussi